O River Plate Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba. A equipe feminina disputou a Copa do Brasil 2007 e foi derrotada na primeira fase pelo ABC Futebol Clube do Rio Grande do Norte por 1 a 0 jogando em casa, e 6 a 0 jogando em Natal.

Clubes de futebol da Paraíba
Clubes de futebol fundados em 1995